Zimmerwald ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Zimmerwald, Ortschaft in der Gemeinde Wald im Kanton Bern, Schweiz
 Zimmerwald (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg, Deutschland

außerdem:
 (1775) Zimmerwald, Asteroid des Hauptgürtels
 Zimmerwald (Notabelnfamilie)